Кызылсу (на территории Киргизии — Кызыл-Суу; в переводе с киргизского «красная вода») — горная река в Киргизии и Таджикистане. Длина — 235 км, площадь водосборного бассейна — 8380 км². Средний расход воды в 86 км от устья — 40,6 м³/сек.

Исток находится на склонах Заалайского хребта. Река протекает по Алайской долине, до впадения реки Айляма называется Карасу. Сливаясь с рекой Муксу образует реку Сурхоб. Высота устья — 1834 м над уровнем моря.

На берегах Кызылсу находится ряд поселений, от истока к устью: Сары-Таш, Сары-Могол, Кызыл-Дон, Кара-Суу, Дараут-Курган, Джар-Баши, Ачикалма, Алга, Оксой, Кашат, Карасой, Домбрачи.

Примечания 

Притоки Вахша
Реки Ошской области
Реки районов республиканского подчинения Таджикистана